Marcel Granollers e Marc López eram os atuais campeões, mas perderam para Santiago González e Scott Lipsky nas quartas de final. Bob e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna na final, 6–2, 6–3.

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  'Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
  Marcel Granollers /  Marc López (Quartas de final)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Quartas de final)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Segunda rodada)

<li>  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Semifinais)
<li>  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (Final)
<li>  Alexander Peya /  Bruno Soares (Segunda rodada)
<li>  Jürgen Melzer /  Leander Paes (Segunda rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas

D